Niemcy:
 Möhnesee – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Soest
 Möhnesee – jezioro